Le Papillon steht für:
 Le Papillon (Ballett)
 Le Papillon-Polka